Atlético Rio Negro Clube pode ser:
 Atlético Rio Negro Clube (Amazonas)
 Atlético Rio Negro Clube (Roraima)

Desambiguações de clubes